Orain (plaats), een plaats en gemeente in het Franse departement Côte-d'Or
Orain (rivier), een zijrivier van de Doubs in het Franse departement Jura